Флоренц:

  — историческая область Праги, название происходит от улицы Na Florenci
 Автовокзал Флоренц — главный автобусный вокзал Праги, автобусы осуществляют перевозки в другие города Чехии и Европы
 Станция метро Флоренц на линиях B и C, находится рядом с автовокзалом Флоренц
 Флоренц — персонаж серии романов о Гарри Поттере